Индекс Грубеля — Ллойда позволяет оценить внутриотраслевую торговлю определённого товара или услуги. Впервые был описан Гербом Грубелем и Питером Ллойдом в работе «Эмпирическая оценка внутриотраслевой торговли» в 1971 году.

Формула 

где:
 — экспорт товара или услуги;

 — импорт товара или услуги.

В случае, когда экспорт равен импорту, индекс Грубеля–Ллойда принимает значение 1. Когда присутствует только экспорт или только импорт, индекс равен 0.
Чем ближе значение индекса к 1, тем выше качество внутриотраслевой торговли по анализируемому товару или услуге.

Примечания 

Международная торговля
Экономические показатели
Грубеля